Фред:
 Фредерико Шавес Гедес (род. 1983) — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Крузейро» и национальной сборной Бразилии.
 Фредерико Родригес Сантос (род. 1993) — бразильский футболист, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Бразилии.
 Фред Стейнер (1923—2011) — американский композитор, дирижёр, оркестровщик, историк кино и аранжировщик для телевидения, радиовещания и кинематографа.
 Дядя Фред — персонаж из произведений английского писателя Вудхауза.
 Фред, Яло Аатос (1917—2003) — финский шахматист, национальный мастер.

Другое 
 Фред — песня российской рок-группы «Король и шут».

См. также

Примечания